Гуннар Якобсон:
 Якобсон, Гуннар (1918—2001) — шведский славист
 Якобсон, Гуннар — финский фигурист